Hastings může být:

 Hastings – město v Anglii
 bitva u Hastingsu
 maják Hastings
 Hastings 1066 – třetí studiové album italské kapely Thy Majestie
 Hastings Mill – první pila na jižním pobřeží fjordu Burrard
 Metropolisův–Hastingsův algoritmus – statistický algoritmus
 The Battle of Hastings – jedenácté studiové album britské rockové skupiny Caravan
 třída Hastings – třída britských šalup z období druhé světové války

křestní jméno
 Hastings Kamuzu Banda (1906–1977) – 1. prezident Malawi
 Hastings Lionel Ismay (1887–1965) – britský voják a diplomat

příjmení
 Jimmy Hastings (* 1938) – britský saxofonista, flétnista a klarinetista
 Pye Hastings (* 1947) – britský zpěvák, kytarista a hudební skladatel
 Warren Hastings (1732–1818) – anglický státník

fiktivní postavy
 Arthur Hastings – společník a přítel Hercula Poirota